Александр Павлович Мищенко:
 Мищенко, Александр Павлович (1948—2012) — советский и российский экономист, педагог, проректор по научно-исследовательской работе КГФЭИ.
 Мищенко, Александр Павлович (род. 1964) — украинский дипломат.